Brutto ist ein Familienname.

Namensträger 
 Giovanni Brutto (* 1948), italienischer Fußballspieler
 Oscar H. Del Brutto (* 1959), ecuadorianischer Mediziner
 Raffaella Brutto (* 1988), italienische Snowboarderin, mehrfache Siegerin in den italienischen Snowboardmeisterschaften
 Vincent Lo Brutto (Vincent LoBrutto, * 1950), Filmwissenschaftler, Autor zahlreicher Fachbücher und Biographien

Siehe auch 
 Brutto, eine zusammengesetzte Größe
 Brutto (Band), weißrussische Band

Familienname